Baphomet steht für:

 Baphomet, ein (angeblich) von den Tempelrittern verehrtes Symbol
 Baphomet (deutsche Band), eine ehemalige deutsche Death- und Thrash-Metal-Band
 Baphomet (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Death-Metal-Band
 Baphomets Fluch, ein Computerspiel
 Der Baphomet, Roman (1965) des französischen Schriftstellers Pierre Klossowski